A Tarpeda szóra a következő lapok hivatkozhatnak:

 Tarpeda Mahiljov, az FK Szavit Mahiljov fehérorosz labdarúgócsapat korábbi neve.
 Tarpeda Zsodzina, fehérorosz labdarúgócsapat.